Ángel Labruna – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Antonio Labruna – agente segreto italiano
 Omar Labruna – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino